Чемпионат Японской футбольной лиги 1994 — третий розыгрыш Японской футбольной лиги (JFL), который, в отличие от предыдущих, был представлен только одним дивизионом с 16 клубами, которые провели по 30 матчей между собой.

Результаты 
Несколько клубов сменили названия: «Янмар Дизель» на «Сересо Осака», «Chuo Bohan» на «Фудзиэда Блукс», «Киото Сико» на «Киото Пёрпл Санга». «NEC Yamagata» дебютировал в JFL. 

В 1994 году «Сересо Осака», «Киото Пёрпл Санга», «PJM Futures» получили ассоциированное членство в Джей-лиге, в дополнении к «Касива Рейсол», ставшей членом Джей-лиги годом ранее. И два из них по итогам сезона получили право на выступления в высшем дивизионе страны — J1.

 Лучшие бомбардиры
 Вальдес («Тошиба») — 33
 Nestor Omar Piccoli («Фудзиэда Блукс») — 29
 Marco Antônio da Silva («Сересо Осака») — 21
 Antônio Wagner de Moraes («Otsuka Pharmaceutical») — 20
 Wagner Pereira Cardozo («Токио Газ») — 20

Бывшие футбольные лиги Японии